Го́род Кизля́р или Кизляр () — муниципальное образование (городской округ) и административно-территориальная единица (город республиканского значения) в составе Республики Дагестан Российской Федерации. Административный центр — город Кизляр.

География 
Городской округ расположен в северной части Республики Дагестан.

История 
13 января 2005 года законом Республики Дагестан определены статус и границы муниципального образования.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 51,8 тыс. чел.
 2035 — 53,61 тыс. чел.

 Национальный состав
Национальный состав округа по данным переписи населения 2010 года:
 русские — 21 222 чел. (41,0 %)
 аварцы — 10 391 чел. (20,1 %)
 даргинцы — 7 454 чел. (14,4 %)
 кумыки — 2 753 чел. (5,3 %)
 лезгины — 2 434 чел. (4,7 %)
 лакцы — 1 844 чел. (3,6 %)
 армяне — 1 042 чел. (2,0 %)
 табасараны — 832 чел. (1,6 %)
 рутульцы — 828 чел. (1,6 %)
 азербайджанцы — 804 чел. (1,5 %)
 ногайцы — 626 чел. (1,2 %)
 чеченцы — 395 чел. (0,7 %)
 украинцы — 214 чел. (0,4 %)
 татары — 148 чел. (0,3 %)
 другие — 720 чел. (1,4 %)
 всего — 51 707 чел. (100 %)

Состав городского округа

Местное самоуправление 
 Глава городского округа
 2005—2014 — Вячеслав Степанович Паламарчук
 с 2014 года — Александр Ильич Шувалов

 Председатель собрания депутатов
 Виктор Николаевич Митрофанов

 Главы администрации
 1993—2005 — Паламарчук Вячеслав Степанович
 2005—… — Аржанухин Валерий Вячеславович

Примечания 

Городской округ город Кизляр